Пье́тро Верхово́д (; ) — итальянский футболист, центральный защитник, после завершения карьеры — тренер. Игрок сборной Италии, участник трёх чемпионатов мира (1982, 1986, 1990).

Чемпион мира 1982, победитель Лиги чемпионов 1995/96, Кубка обладателей кубков 1989/90, двукратный чемпион Италии, четырёхкратный победитель Кубка Италии.

В 1991 году награждён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Биография 
Родился в семье уроженца Старобельска, советского военнопленного Ивана Лукьяновича Верховода (1914 г. р.), обосновавшегося после окончания Второй мировой войны в Италии. Во время массового голода в начале тридцатых Иван Верховод устроился на металлургический завод в Енакиево (тогда — Рыково), после призыва в Красную армию воевал в Финляндии и Польше, а в июле 1941 года — в боях за Бессарабию — попал в плен. Сбежав из плена, Иван Верховод не вернулся в Советский Союз.

Заниматься футболом начал в детстве, играл за любительский клуб «Романезе». В 1976 году дебютировал в составе «Комо», который выступал в Серии B итальянского футбола. В 1980 году «Комо» вышел в Серию A. Сезон 1981/82 Верховод, уже став игроком «Сампдории», провёл на правах аренды в «Фиорентине», занявшей по итогам сезона второе место. Следующий сезон Пьетро снова провёл в аренде в «Роме», выиграл с «джаллоросси» Серию А и был признан лучшим игроком того сезона.

После этого Верховод стал играть за «Сампдорию» и 12 лет являлся игроком основного состава генуэзского клуба. С «Сампдорией» Пьетро во второй раз стал чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок Италии, один раз Суперкубок и один раз Кубок кубков. Именно за игру в составе этой команды получил прозвища Царь, Гладиатор Сампдории.

В 1995 году, в 36 лет Верховод перешёл в «Ювентус», сразу стал обладателем Суперкубка Италии (1:0 в матче против «Пармы»), а в конце сезона выиграл с «бьянконери» Лигу чемпионов (победа по пенальти над «Аяксом»). Следующий сезон Пьетро провёл в «Милане», но после чемпионства в сезоне 1995/96 «россонери» закончили сезон 1996/97 на 11-м месте. Поэтому следующие три сезона Верховод играл уже за «Пьяченцу», которая постоянно боролась за выживание в Серии А. Пьетро закончил карьеру игрока в 2000 году в возрасте 41 года, когда «Пьяченца» всё-таки покинула высший дивизион, заняв последнее место. На момент завершения карьеры Верховод, на счету которого было 563 проведённых матча в Серии А, занимал по этому показателю второе место, отставая на 7 игр от Дино Дзоффа (на начало 2022 года Верховод занимает шестое место по количеству матчей в Серии А). 1 апреля 2003 года итальянская пресса разыграла читателей, сообщив, что Верховод возвращается в большой футбол, чтобы побить рекорд.

В сборной Италии Верховод дебютировал 6 января 1981 года в товарищеском матче против голландцев. В последующие два года Пьетро вызывался в сборную, но на поле не выходил. Выигранный Италией чемпионат мира 1982 Верховод просидел в запасе. Основным игроком сборной Пьетро стал с 1983 года и являлся таковым до 1993 года, когда принял решение о завершении выступлений в национальной команде. В 1984 году был в составе олимпийской сборной на Олимпиаде в Лос-Анджелесе (4-е место).

Достижения

Командные

В клубах 
 Победитель Лиги чемпионов: 1995/96
 Победитель Кубка обладателей кубков: 1989/90
 Чемпион Италии: 1982/83, 1990/91
 Обладатель Кубка Италии: 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94
 Обладатель Суперкубка Италии: 1991, 1995

В сборной 
 Чемпион мира: 1982
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1990

Личные 
 Лауреат премии Гаэтано Ширеа: 1995

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте Чемпионат.ру
 Первопроходец Пьетро Верховод 
 Сын советского солдата, выигравший в футболе всё — Sports.ru 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Пьяченца»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Катания»
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Триестина»
Тренеры ФК «Гонвед»
Тренеры ФК «Камза»